Zazdrość ist ein polnischer Ortsname:

 Zazdrość (Orzesze), Ortschaft der Stadt Orzesze, Powiat Mikołowski, Woiwodschaft Schlesien, bis 1945: Zadrose, Kreis Pleß, Oberschlesien

sowie:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zazdrość (Biskupiec), Ort im Powiat Olsztyński, bis 1930: Sasdrosz, 1930 bis 1935: Falkenheim, 1935 bis 1945: Falkenhain, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Zazdrość (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, bis 1945: Louisenthal, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Zazdrość (Iława), Ort im Powiat Iławski
 Zazdrość (Stawiguda), Ort im Powiat Olsztyński, bis 1935: Zasdrosz, 1935 bis 1945 Neidhof, Kreis Allenstein, Ostpreußen

 in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Zazdrość (Mniów), Ort im Powiat Kielecki

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Zazdrość (Chełmiec), Ort im Powiat Nowosądecki

 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Zazdrość (Lubień Kujawski), Ort im Powiat Włocławski
 Zazdrość (Mogilno), Ort im Powiat Mogileński
 Zazdrość (Osie), Ort im Powiat Świecki
 Zazdrość (Śliwice), Ort im Powiat Tucholski
 Zazdrość (Szubin), Ort im Powiat Nakielski

 in der Woiwodschaft Masowien:
 Zazdrość (Radziejowice), Ort im Powiat Żyrardowski
 Zazdrość (Zabrodzie), Ort im Powiat Wyszkowski

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Zazdrość (Łazy), Ort im Powiat Zawierciański